DCHP steht für:
 Dicyclohexylphthalat
 Haltepunkt Chemnitz-Hilbersdorf Hp (DS100-Code), siehe Bahnhof Chemnitz-Hilbersdorf #Chemnitz-Hilbersdorf Hp

Abkürzung